

Comunas da Itália 
Região Abruzzos
 San Giovanni Lipioni
 San Giovanni Teatino
 Rocca San Giovanni

Região Apúlia
 San Giovanni Rotondo

Região Calábria
 San Giovanni di Gerace
 San Giovanni in Fiore 
 Motta San Giovanni
 Villa San Giovanni

Região Campânia
 San Giovanni a Piro

Região Emília-Romanha
 Castel San Giovanni 
 San Giovanni in Marignano 
 San Giovanni in Persiceto 

Região Friul-Veneza Júlia
 San Giovanni al Natisone

Região Lácio
 San Giovanni Incarico 
 Monte San Giovanni Campano 
 Monte San Giovanni in Sabina 
 Villa San Giovanni in Tuscia

Região Lombardia
 Borgo San Giovanni 
 Fornovo San Giovanni 
 San Giovanni Bianco 
 San Giovanni del Dosso 
 San Giovanni in Croce 
 Sesto San Giovanni 

Região Marcas
 Penna San Giovanni 

Região Molise
 San Giovanni in Galdo 

Região Piemonte
 Luserna San Giovanni 
 Sale San Giovanni 

Região Sardenha
 San Giovanni Suergiu 

Região Sicília
 San Giovanni Gemini 
 San Giovanni la Punta 

Região Toscana
 San Giovanni Valdarno 
 San Giovanni d'Asso 

Região Vêneto
 San Giovanni Ilarione 
 San Giovanni Lupatoto

Frações da Itália 
 Campora San Giovanni — fração (distrito) da comuna de Amantea, região Calábria

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos